Senat Albertz bezeichnet folgende Landesregierungen von West-Berlin unter Heinrich Albertz:
Senat Albertz I 1966–1967
Senat Albertz II 1967